A ACEPUSP - Associação Cultural de Educadores e Pesquisadores da USP é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 2002, que reúne alunos e ex-alunos da Universidade de São Paulo (USP). Tem como objetivo lidar com a educação e a cultura em seus mais diversos tipos de manifestação.

A entidade possui vários projetos socioculturais, destacando-se:

 Cursinho Popular dos Estudantes da USP;
 EIC - ACEPUSP - Escola de Informatica e Cidadania;
 Projeto Espetáculos - Projeto de Formação de Auxiliares Técnicos em Espetáculo.

Ligações externas

Home Page da ACEPUSP

Associações regionais do Brasil